

Editoria
Cadmo – casa editrice di Fiesole

Mitologia
Cadmo – figura della mitologia greca

Musica
I Cadmo – gruppo musicale di jazz rock italiano

Onomastica
Cadmo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Cadmo di Cos – tiranno di Zancle (oggi Messina) e signore di Cos
Cadmo di Mileto – storico greco antico

Pagine correlate
Cadmus